Friedrich VIII. steht für:

 Friedrich VIII., König von Dänemark, siehe Friedrich VIII. (Dänemark)
 Frederik VIII (Schiff, 1914), ein dänisches Transatlantik-Passagierschiff 

Siehe auch:
 Friedrich VIII.